Michelle Rodríguez peut désigner :
 Michelle Rodríguez (1966-), une joueuse franco-chilienne de tennis ;
 Michelle Rodriguez (1978-), une actrice américaine.